El término Polaris puede referirse a:

 La estrella Polaris, normalmente conocida como la Estrella del Norte (Polaris Borealis).
 La estrella Polaris Australis que es actualmente la Estrella del Sur, (Sigma Octantis).
 El misil UGM-27 Polaris diseñado por la marina de Estados Unidos durante la Guerra Fría.
 El personaje de cómic Polaris.
 El grupo de rock Polaris, de Estados Unidos.
 El álbum Polaris, de North Mississippi Allstars.
 El álbum Polaris, de la banda finlandesa de power metal "Stratovarius".
 El relato fantástico Polaris de H. P. Lovecraft.
 El fabricante estadounidense de vehículos Polaris Inc..
 El vehículo ultraligero Polaris RZR de fabricación estadounidense.